Oberstein ist der Name folgender Orte:

 Oberstein (Arenshausen), Ortsteil der Gemeinde Arenshausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Oberstein (Idar-Oberstein), Stadtteil von Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Oberstein (Marktschellenberg), Ortsteil der Gemeinde Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oberstein (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Oberstein (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberstein (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Oberstein (Gemeinde St. Martin), Ort bei St. Martin am Tennengebirge, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

Baulichkeiten:
 Schloss Oberstein, Burg in Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz

Oberstein ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Oberstein (Adelsgeschlecht)
 Obersteine
 Obersteiner